Агроно́мия (от  — поле,  — закон) — наука сельскохозяйственного производства растений и грибов; представляет собой комплекс разнообразных наук и занимается исследованием всех явлений, имеющих значение при этом производстве. Специалисты сельского хозяйства, обладающие всесторонними знаниями в данной области, называются агрономами.

Основные разделы современной агрономии: земледелие, агрохимия, агрофизика, растениеводство, селекция, семеноведение, фитопатология, сельскохозяйственная энтомология, сельскохозяйственная мелиорация и др. Основой её служат естественные науки: ботаника, физиология растений, генетика, биохимия, микробиология, почвоведение и др.

См. также 
 Зелёная революция
 Агротехника
 Аграрная политика
 Овощеводство

Примечания

Литература 
 Агрономическая помощь в России. СПб: Издание Деп. земледелия, 1914.

Ссылки 

 

Агрономия